И́рбид () — мухафаза на северо-западе Иордании.
 Административный центр — Ирбид.
 Площадь — , население —

География 
На юго-востоке граничит с мухафазами Эль-Мафрак и Джараш, на юге с мухафазами Аджлун и Эль-Балка, на юго-западе с Палестиной, на западе с Израилем по реке Иордан, на севере с Сирией частью по реке Ярмук.

Административное деление 
Мухафаза разделена на 9 районов:

 Эль-Касаба (القصبة)
 Бени Обейд (بني عبيد)
 Эль-Мазар эш-Шимали (المزار الشمالي)
 Эр-Рамса (الرمثاء)
 Бени Кинана (بني كنانة)
 Эль-Кура (الكورة)
 Эль-Агвар эш-Шималия (الأغوار الشمالية)
 Эль-Тайба (الطيبة)
 Эль-Васатыя (الوسطية)

История 

Место, на котором вырос город (возвышается над даунтауном Ирбида и сейчас занят полицейским участком и блошиным рынком), было обитаемо с древнейших времён (6-7 тысяч лет назад).
В Ветхом Завете упоминается как Бет-Арбел (дом Арбела), который был разрушен царём Салманом (Книга пророка Осии, 10:14). Если Салман — это сокращённый вариант имени ассирийского царя Саламанасара, то речь может идти либо о походе Салманасара III в 841 г. до н. э., либо о первом походе Салманасара V против израильского царя Осии. Кроме того, в надписи царя Тиглатпаласара III упоминается некий царь Моава Саламану; если он и есть Салман, то опознание Ирбида как Бет-Арбела тоже, скорее всего, верно. Возможно также, что этот город являлся тем же местом, что и селение Арвиллы, упоминающееся в 1 Книге Маккавеев (9:2), не вошедшей в канонический перевод Библии,— Арвиллы были взяты во время восстания против Селвекидов войсками царя Димитрия, а их население жестоко истреблено.
В античную эпоху под именем Арабелла (или Арбела) он входил в Декаполис, был крупным торговым центром, прославившись как место производства знаменитого на всё Средиземноморье вина. С приходом Ислама место виноградников заняли оливковые рощи, и город превратился в центр производства оливкового масла.
Древняя Арабелла, погребённая под современным городом почти не изучена археологами. Известно, что здесь родился один из выдающихся иудейских законоучителей эпохи Второго Храма Ниттай из Арбелы.

Примечания 

Мухафазы Иордании